3 miejscowości w Polsce: 
 Suliszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno 
 Suliszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Suliszewo – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
1 historyczna miejscowość w Polsce:
 Suliszewo – opuszczona osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska